

Représentation 
 Le symbolisme désigne la signification symbolique, la portée symbolique d'une chose ou d'un animal :
 le symbolisme des sons ;
 le symbolisme des couleurs ;
 le symbolisme des nombres ou des chiffres ;
 le symbolisme des lettres ;
 le symbolisme d'un geste, d'une cérémonie, le symbolisme du corps humain, etc. ;
 le symbolisme des figures géométriques.

Phénomène linguistique 
 Le symbolisme phonétique ou phono-sémantique.

En art 
 Le symbolisme est un mouvement artistique (littérature, peinture, sculpture, musique) européen de la fin du  (1886-1900).
 Le symbolisme russe est un mouvement artistique qui s'est développé en Russie dans le domaine de la peinture et de la littérature et de la musique à la fin du  et au début du .

Synonymes 
 Le symbolisme est un synonyme de symbolique, au sens d'un ensemble de symboles :
 le symbolisme anarchiste ;
 la symbolique maçonnique.
 Le symbolisme est un synonyme de symbologie, la théorie des symboles.

Symbolique